Такесіма (Сіґа)
Такесіма (Сімане)